Chrysopogon kan syfta på:

 Chrysopogon (djur) –  ett släkte av tvåvingar
 Chrysopogon (växter) – ett släkte av växter